Turniej o Brązowy Kask 1998 – zawody żużlowe, organizowane przez Polski Związek Motorowy dla zawodników do 19. roku życia. W sezonie 1998 rozegrano dwa turnieje półfinałowe oraz finał.

Finał 
 11 września 1998 r. (piątek), Ostrów Wielkopolski

Bibliografia 
 

1998
1998 w sporcie żużlowym
1998 w polskim sporcie